Ravnbjerggård er en trelænget gård beliggende ved Christiansfeld i det nordøstlige hjørne af Sønderjylland. Gården er fra 1700-tallet og af ejere kan nævnes kong Christian VII. De nuværende ejere har været i besiddelse i to generationer og har ejet den siden februar 1957. Gårdens størrelse er p.t. på 114 hektar.

Gårde i Danmark
Bygninger, konstruktioner og anlæg i Kolding Kommune